Le Président liquide (sous-titré Une genèse du macronisme) est un essai de philosophie politique de Erwan Barillot publié en janvier 2022 et préfacé par Olivier Rey.

En s'appuyant sur le concept de société liquide développé par le philosophe Zygmunt Bauman, l'ouvrage analyse le parcours, le projet et la première année de mandat d'Emmanuel Macron.

Génèse 
Le Président liquide est à l'origine un travail universitaire mené par Erwan Barillot dans le cadre de son mémoire de recherche de fin d'études à Sciences Po Lille en 2018. Sous la direction de Michel Hastings, à qui est dédié l'essai, le titre initial était « Le président liquide. En quoi Emmanuel Macron est-il le  de la  décrite par Zygmunt Bauman ? ».

.

L'ouvrage est préfacé par Olivier Rey.

Accueil 
Le Président liquide constitue selon Isabelle Barbéris du journal Marianne « un essai remarqué sur le macronisme ». Il bénéficie en effet d'une bonne réception médiatique. Dès sa sortie, Front populaire, le média de Michel Onfray, y voit une « dissection au scalpel du logiciel macronien. Une approche méthodique et sourcée qui fournit au lecteur une mise en perspective salutaire à l’approche du prochain scrutin présidentiel ». 

Dans le contexte du second tour de l'élection présidentielle de 2022 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Alexandre Devecchio écrit dans un entretien au Figaro que « l'ancien clivage gauche/droite semble avoir été balayé au profit d'un autre, que l'écrivain Erwan Barillot qualifie de liquide/solide », évoquant une « nouvelle grille d'analyse ». Pour Kévin Boucaud-Victoire, du journal Marianne, Le Président liquide est une analyse des « prémices idéologiques du macronisme ».

Notes et références

Liens externes 
 Le Président liquide sur Babelio

Essai français paru en 2022
Emmanuel Macron
Œuvre de philosophie politique
Essai sur la politique française
Renaissance (parti)